Анато́лий Ива́нович Алексе́ев:
 Алексеев, Анатолий Иванович (1909—1997) — гвардии майор, Герой Советского Союза (1944).
 Алексеев, Анатолий Иванович (1929—2019) — советский и российский художник.
 Алексеев, Анатолий Иванович (1935—2007) — советский игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Алексеев, Анатолий Иванович (1937—2011) — советский и российский юрист, заслуженный деятель науки РФ, генерал-майор милиции.